Le Châtelet (Cher)
ook:
Le Châtelet-en-Brie, Seine-et-Marne
Le Châtelet-sur-Meuse, Haute-Marne
Le Châtelet-sur-Retourne, Ardennes
Le Châtelet-sur-Sormonne,  Ardennes

Zie ook
Châtelet